Papa Pio XII — que liderou a Igreja Católica entre 1939 e 1958
 Pio XII (Maranhão) — município brasileiro do Maranhão
 Estação Pio XII — estação do Metro de Madrid
 Museu Pio XII — em Braga, portugal
 Colégio Pio XII — de Belo Horizonte, Brasil
 Colégio de Aplicação Pio XII — instituição de ensino ligada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Desambiguação